Абдалмумин или Абд аль-Мумин (Абд + Мумин = Раб Верного):

 Абд аль-Мумин (1101—1163) — основатель династии Альмохадов (мавры).
 Абд аль-Мумин ибн Ибрахим (ум. 1490) — из династии Хафсидов, правитель Ифрикии в Северной Африке (1489—1490).
 Абдалмумин-хан (1568—1598) — из династии Шейбанидов, правитель Бухарского ханства (1598).